Старый Пруд — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Старый Пруд — деревня в Червенском районе Минской области.

Россия 
 Старый Пруд — деревня в Себежском районе Псковской области.

См. также 
 Старый пруд (Басё)